Fabris är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Emilio De Fabris (1807–1883), italiensk arkitekt
 Enrico Fabris (född 1981), italiensk skridskoåkare
 Giuseppe Fabris (1790–1860), italiensk skulptör
 Salvator Fabris (1544–1618), italiensk fäktmästare

Italienska efternamn